Adom steht für:

 Ancient Domains of Mystery (ADOM), Computer-Rollenspiel
 rätoromanische Variante des Vornamens Adam, siehe Adam (Name) #Varianten

und ist der Familienname von:

 Kacou Houadja Léon Adom (* 1950), ivorischer Diplomat

Abkürzung